Выдаю́щиеся ли́чности Росси́и — серия памятных монет Центрального банка Российской Федерации, посвящённая людям, оставившим след в истории страны. Продолжает аналогичную серию монет Госбанка СССР: до 1994 года совпадают номинал и размеры монет.

История выпуска 
Монеты данной серии чеканятся с 1992 года.

В данной серии выпущены:
 1992 год, 4 монеты (П. С. Нахимов • Я. Купала • Я. Колас • Н. И. Лобачевский)
 1993 год, 6 монет (В. И. Вернадский • Г. Р. Державин • В. В. Маяковский • К. А. Тимирязев • И. С. Тургенев • А. П. Бородин)
 1994 год, 5 монет (П. П. Бажов • И. А. Крылов • Н. В. Гоголь • Ф. Ф. Ушаков • И. Е. Репин)
 1995 год, 4 монеты (А. С. Грибоедов • М. И. Кутузов • С. А. Есенин • И. А. Бунин)
 1996 год, 2 монеты (Н. А. Некрасов • Ф. М. Достоевский)
 1997 год, 6 монет (А. Н. Скрябин • Н. Е. Жуковский • А. Л. Чижевский • Афанасий Никитин • А. К. Саврасов)
 1998 год, 6 монет (К. С. Станиславский • К. С. Станиславский (2) • С. М. Эйзенштейн • С. М. Эйзенштейн (2) • В. М. Васнецов • В. М. Васнецов (2))
 1999 год, 7 монет (И. П. Павлов • И. П. Павлов (2) • Н. К. Рерих • Н. К. Рерих (2) • К. Л. Хетагуров • К. П. Брюллов • К. П. Брюллов (2))
 2000 год, 4 монеты (С. В. Ковалевская • Ф. А. Васильев • Е. А. Баратынский • М. И. Чигорин)
 2001 год, 1 монета (В. И. Даль)
 2002 год, 1 монета (Л. П. Орлова)
 2003 год, 3 монеты (И. В. Курчатов • Ф. И. Тютчев • В. А. Гиляровский)
 2004 год, 3 монеты (В. П. Чкалов • М. И. Глинка • С. Н. Рерих)
 2005 год, 2 монеты (М. А. Шолохов • П. К. Клодт)
 2006 год, 5 монет (О. К. Антонов • М. А. Врубель • С. А. Герасимов • А. А. Иванов • Д. Д. Шостакович)
 2007 год, 7 монет (С. П. Королев • В. М. Бехтерев • Л. Эйлер • Г. С. Уланова • Ф. А. Головин • М. М. Герасимова • К. Э. Циолковского • В. П. Соловьёв-Седой)
 2008 год, 7 монет (Л. Д. Ландау • В. П. Глушко • Д. Ф. Ойстрах • И. М. Франк • Н. Н. Носов • В. И. Немирович-Данченко • Е. С. Вучетич)
 2009 год, 4 монеты (Д. И. Менделеев • А. В. Кольцов • А. Н. Воронихин)
 2010 год, 2 монеты (И. И. Левитан • Н. И. Пирогов)
 2011 год, 3 монеты (М. М. Ботвинник • А. И. Райкин • М. В. Ломоносов)
 2012 год, 5 монет (П. А. Столыпин • И. Н. Крамской • И. А. Гончаров • М. В. Нестеров • А. И. Васильев)
 2013 год, 4 монеты (А. С. Даргомыжский • В. И. Вернадский • В. С. Черномырдин • А. И. Покрышкин)
 2014 год, 1 монета (В. Н. Челомей)
 2015 год, 4 монеты (П. И. Чайковский • А. К. Глазунов • С. Т. Рихтер • В. А. Серов)
 2016 год, 4 монеты (Н. М. Карамзин • С. С. Прокофьев • Э. Г. Гилельс • Г. М. Тукай)
 2017 год, 4 монеты (П. П. Семёнов-Тян-Шанский • К. Д. Бальмонт • И. К. Айвазовский • Ю. П. Любимов)
 2018 год, 3 монеты (М. И. Петипа • Максим Горький • А. И. Солженицын)
 2019 год, 3 монеты (М. Т. Калашников • Мустай Карим • В. В. Бианки)
 2020 год, 4 монеты (Д. И. Виноградов • И. А. Бунин • И. Ф. Крузенштерн •  А. А. Фет (план))
 2021 год, 3 монеты ( Н. А. Некрасов (план) • Ф. М. Достоевский (план) • А. Д. Сахаров (план))

О монетах 
Тематикой серии стали поэты, художники, писатели, учёные, военные. На каждой монете изображен портрет. Число выпущенных в год монет варьируется от одной до восьми.

1992 год 
В 1992 году отчеканено четыре монеты. Все монеты 1992 года отчеканены номиналом 1 рубль. Каждый вид монеты отчеканен двумя тиражами, в качестве б/а и пруф-лайк. Однако не у всех монет одинаковое оформление аверса.

Монета посвященная Нахимову стала первой в серии. Она имеет необычное оформление аверса, характерное лишь для памятных монет первой половины 1992 года.

С появлением монеты, посвященной Лобачевскому, серии получила новой оформление аверса, на котором представлена эмблема Банка России.

1993 год 
В 1993 году отчеканено шесть монет. Все монеты 1993 года исполнены из медно-никелевого сплава. Монеты имеют одинаковое оформление аверса. Тираж монет сокращен по сравнению с предыдущим годом. Каждый тип монеты отчеканен в качестве б/а и пруф-лайк.

Монета посвященная Маяковскому становится исключением из серии, так как имеет необычное оформление аверса, свойственное монетам того периода, но номиналом три рубля.

У монеты посвященной Тимирязеву аверс аналогичен предыдущим.

1994 год 
В 1994 году отчеканено пять монет. Изменился номинал монет, и с 1994 года монеты чеканятся в двухрублёвом номинале. Также изменился металл, монеты начали чеканиться из серебра.

Первой серебряной монетой серии стала монета, посвященная 115-летию со дня рождения П. П. Бажова.

Монета посвящённая Павлу Петровичу стала первой в истории современной российской нумизматики серебряной монетой номиналом 2 рубля. Её номер 5110-0001.

1995 год 
В 1995 году отчеканено четыре монеты. По сравнению с предыдущим годом, уменьшено количество отчеканенных монет каждого вида до 200 000.

1996 год 
В 1996 году было отчеканено лишь две монеты. По сравнению с предыдущим годом, уменьшено количество отчеканенных монет каждого вида до 50 000.

1997 год 
В 1997 году было отчеканено шесть монет. Тиражи монет различны, и в целом отличаются от предыдущих лет. Две монеты отчеканены тиражом по 50 000 штук, одна по 10 000, две по 7 500 и одна по 15 000. Две из пяти монет посвящены 525-летию путешествия Афанасия Никитина в Индию.

См. также 
 Памятная монета
 Список памятных монет России
 Структура каталожного номера монет России

Ссылки 
 Сайт Банка России

Памятные монеты России